Hanky Panky – album Tommy James and the Shondells z 1966
 Hanky Panky – album Hanka Jonesa z 1975
 Hanky Panky – album The The z 1995
 Hanky Panky – singel Tommy James and the Shondells z 1966
 Hanky Panky – singel Madonny z 1990
 Hanky Panky, czyli ważna sprawa – amerykański film z 1982 w reżyserii Sidneya Poitiera